Peter Madsen (Roskilde, 26 de abril de 1978) é um ex-futebolista profissional dinamarquês, que atuava como atacante.

Carreira 
Peter Madsen se profissionalizou no Brøndby IF, em 1996, e atou até 2002 no clube.

Seleção 
Peter Madsen integrou a Seleção Dinamarquesa de Futebol na Eurocopa de 2004.

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do Brøndby IF
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do Southampton F.C.
Futebolistas do VfL Bochum
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Eurocopa de 2004